Марија да Глорија од Орлеана и Брагансе (Петрополис, 15. децембар 1946), је принцеза од Бразила и Португалије, војвоткиња од Сегорбе, грофица од Ривадавије, бивша принцеза од Југославије. Била је прва супруга српског престолонаследника Александра и мајка је српских принчева Петра, Филипа и Александра.

Порекло 

Мајка српских краљевића рођена је 15. децембра 1946. године у Петрополису, у Бразилу, као принцеза Марија да Глорија Хенријета Долорес Лучија Михаела Рафаела Габријела Гонзага од Орлеан и Брагансе. Њен отац је бразилски принц Педро Гастао од Орлеана и Брагансе, а мајка принцеза Марија де ла Есперанца од Бурбона-Две Сицилије. Припада шестој генерацији директних потомака португалских краљева Жуана VI (1767—1826) и петој генерацији краља Педра IV (1798—1834), који је својој титули придодао цар Бразила. Рођака је у првом колену бившег шпанског краља Хуана Карлоса - њихове мајке су рођене сестре.

Први брак
Александар и Марија да Глорија су се венчали 1972. године у месту Виљаманрике де ла Кондеса (Шпанија). Александров отац краљ Петар II и принцеза Марија да Глорија су рођаци у 4–ом колену, што значи да су Александар и његова прва супруга заједнички потомци принца Фердинанда од  Сакс-Кобурга и Готе (1785-1851) и принцезе Марије Антоније де Кохари (1797–1862).

У њиховом браку рођена су три сина:
 најстарији – принц Петар – рођен 1980. године у Чикагу, у држави Илиноис,
 и близанци – принчеви Филип и Александар – 1982. године у Ферфаксу, у држави Вирџинија.
Овај брак је окончан 1983. године.

Други брак
Две године након развода од Александра, 1985. удала се опет. Њен други муж је Дон Игнацио де Медина и Фернандез де Кордоба, 19–ти Војвода од Сегорбе, 20–ти гроф од Ривадавије, по занимању архитекта и потомак династије Мединасели.

У том браку има две ћерке: 
 Марија Сол де ла Бланка де Медина и Орлеан–Брагнаса, 54–та грофица од Ампуријаса (1986-) 
 Ана Луна де Медина и Орлеан–Брагнаса, 17–та грофица од Рикле (1988-)

Живе у Андалузији, Шпанија а имена њених ћерки значе Сунце и Месец.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник

Деца

Други брак

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

 Сунце и месец српских принчева (Ало, 30. септембар 2012)

Рођени 1946.
Карађорђевићи
Династија Браганса